Johannes Schmidt (1843–1901) német nyelvész
 Johannes Schmidt (1877–1933) dán biológus